Rauch puede referirse a:

 Rauch, ciudad argentina situada en la provincia de Buenos Aires.
 Rauch (apellido), apellido alemán.
 Rauch (empresa), empresa austriaca productora de bebidas.
 Rauch (partido), partido argentino situado en la provincia de Buenos Aires.